El corriol de triple collar de Madagascar  (Charadrius bifrontatus) és una espècie d'ocell de la família dels caràdrids (Charadriidae) que habita estanys, aiguamolls i platges fluvials de Madagascar. Sovint considerat conespecífic de Charadrius tricollaris.

Referències 

Charadrius